Ramal Buenos Aires - Rosario puede referirse a:

 Ferrocarril Buenos Aires a Rosario, empresa que funcionó entre 1885 y 1902.
 Ramal Retiro - Rosario del Ferrocarril Mitre, ramal ferroviario entre Buenos Aires y Rosario.